Gmina Dobra ist Name folgender Gemeinden in Polen:
 Gmina Dobra, Gemeinde im Powiat Turecki, Woiwodschaft Großpolen, siehe Dobra (Großpolen) #Gemeinde
 Gmina Dobra (Powiat Limanowski), Gemeinde im Powiat Limanowski, Woiwodschaft Kleinpolen
 Gmina Dobra, Gemeinde im Powiat Łobeski, Woiwodschaft Westpommern, siehe Dobra (Łobez) #Gmina Dobra
 Gmina Dobra (Police), Gemeinde im Powiat Policki, Woiwodschaft Westpommern